Бановци () е село в източната част на Хърватия, на границата със Сърбия. То се намира в Община Ниемци, Вуковарско-сремска жупания. През 2001 в селото е имало 479 жители. Мнозинството от населението са сърби.

Източници 

Села в Хърватия